Соколки — село в Белокатайском районе Башкортостана
 Соколки — деревня в Великолукском районе Псковской области, Пореченская волость
 Соколки — посёлок в Кизильском районе Челябинской области